Vraneševci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Čađavica, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 147 stanovnika te 64 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji